Reżim, także reżym ( „porządek”) – rygor, rząd, władza, system władzy. 

Określenie to jest popularne w znaczeniu pejoratywnym, definiując władzę nielegalną, nieuznawaną, bezprawną, pochodzącą z uzurpacji. W neutralnym ujęciu politologicznym termin „reżim” określa ściśle zdefiniowany i unormowany tryb postępowania, ograniczający swobodę jego uczestników. Tak rozumiany reżim jawi się de facto jako każdy typ ładu społecznego oraz politycznego.

Określenie zostało użyte po raz pierwszy na oznaczenie ustroju Francji przed rewolucją (L'Ancien Régime).
Wyraz funkcjonuje też w znaczeniu regulaminu (np. reżim pracy).

Zobacz też 

 Alexis de Tocqueville
 reżim polityczny

Przypisy 

Propaganda polityczna